Martinet (farga), martell que utilitza l'energia hidràulica
 Toponímia:
 Poblacions:
 Montellà i Martinet, municipi de la Baixa Cerdanya
 Martinet de Cerdanya o Martinet, entitat de població del municipi de Montellà i Martinet, a la Baixa Cerdanya
 Lo Martinet, municipi la regió de Llenguadoc-Rosselló, a França
 Hidrografia: Riera de Martinet, riera que passa per Osona i el Vallès Oriental 
 Masies: Martinet (Llobera), masia del municipi de Llobera, al Solsonès 
 Orografia:
 Barranc de Martinet, barranc situat al municipi de Tremp, al Pallars Jussà
 Serret de Martinet, muntanya situada al municipi de L'Aleixar, al Baix Camp 
 Zoologia:
 Martinet blanc, ocell de la família dels ardeids
 Martinet cullerot, ocell de la família dels ardeids
 Martinet de nit, ocell de la família dels ardeids
 Martinet menut, ocell de la família dels ardeids
 Martinet ros, ocell de la família dels ardeids
 Biografia: Eugénie Martinet, poetessa valldostana en arpità
 Mitologia: Martinet (mitologia), forma part del bestiari de la mitologia catalana